Light River ist der Name folgender Flüsse:

 Light River (Australien), Fluss in South Australia
 Light River (Te Hāpua / Sutherland Sound), Fluss in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Strike-a-Light River, Fluss in New South Wales, Australien